Embraer KC-390 är ett medelstort, tvåmotorigt jetdrivet militärt transportflygplan, utvecklat av brasilianska flygplanstillverkaren Embraer. Flygplanet ska kunna utföra flygtankning samt transportera gods och trupper. Det är den tyngsta flygplan som bolaget har gjort hittills, och kan transportera upp till 23 ton gods, inklusive hjulbaserade stridsfordon.

Referenser

Externa länkar 

 Cargo overview page on Embraer Defence Systems site
 "Embraer has Military Transport Aircraft Under Study", Embraer News release
 "Options Expand in Heavy Lift" (see pages 2-3). Aviation Week, 5 June 2009.
 Large cutaway diagram 

Transportflygplan
KC-390
Lufttankningsflygplan